Лу:

  — фамилии китайского, вьетнамского, норвежского происхождения
 Лу — княжество в древнем Китае.
 Лу — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия. 
 Лу (луу) — Монгольский дракон.
 Лу (kLu) — тибетский дракон.
 ЛУ — Латвийский университет
 Лусинэ «Лу» Геворкян — российская рок-певица.
 Лы, в русскоязычной литературе также «лу» или «лю» (, тхайлы; ; тай, тхай) — тайский народ в Восточной и Юго-Восточной Азии.
  — город в графстве Корнуолл (Англия).
 Лу — короткометражный мультфильм от Pixar.